Borissow steht für:
 Borissow, russischer Name von Baryssau, Stadt in Belarus
 BATE Borissow, Fußballverein aus der Stadt Baryssau, Belarus, siehe BATE Baryssau

Borissow bzw. Borissowa ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Alexejewitsch Borissow (1866–1934), russischer Maler
 Alexander Fjodorowitsch Borissow (1905–1982), russischer Schauspieler und Regisseur
 Bojko Borissow (* 1959), bulgarischer Politiker
 Borislaw Borissow (* 1954), bulgarischer Kanute
 Eduard Walentinowitsch Borissow (* 1934), sowjetischer Boxer
 Fjodor Borissow (1892–??), russischer Radrennfahrer
 Gennadi Wladimirowitsch Borissow (* 1962), russischer Amateurastronom

 Irina Borissowa (* 2000), russische Badmintonspielerin
 Iwan Borissow (* 1979), kirgisischer Skirennläufer
 Jassen Borissow (* 1970), bulgarischer Badmintonspieler
 Jewgeni Walerjewitsch Borissow (* 1984), russischer Hürdensprinter

 Lew Iwanowitsch Borissow (1933–2011), russischer Schauspieler
 Ljudmila Borissowa (* 1966), russische Mittelstreckenläuferin
 Nadeschda Lwowna Borissowa (* 1979), russische Schauspielerin
 Oleg Iwanowitsch Borissow (1929–1994), russischer Schauspieler
 Oleksij Borissow (* 1983), ukrainischer Segler
 Preslaw Borissow (* 1977), bulgarischer Politiker

 Tatjana Borissowa (* 1976), kirgisische Mittelstreckenläuferin
 Timofei Borissow (* 1993), russischer Nordischer Kombinierer
 Wadim Wadimowitsch Borissow (* 1955), russischer Tennisspieler
 Waleri Borissow (* 1966), kasachischer Geher
 Wassili Fjodorowitsch Borissow (1922–2003), sowjetischer Sportschütze
 Werka Borissowa (* 1955), bulgarische Volleyballspielerin
 Wiktor Elpidiforowitsch Borissow-Mussatow (1870–1905), russischer Maler
 Wladimir Fjodorowitsch Borissow (1961–2010), russischer Mathematiker
 Wladislaw Wladimirowitsch Borissow (* 1978), russischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 2I/Borisov, interstellarer Komet